Crusius ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Kruse.

Namensträger 
 Albert Crusius (1820–1884), deutscher Generalmajor
 Andreas Crusius (* 1956), deutscher Pathologe, Internist und ärztlicher Standespolitiker
 Atlas Crusius (1606–1679), deutscher Politiker, Bürgermeister in Chemnitz
 Balthasar Crusius (1550–1630), deutscher Geistlicher, Lehrer und Schriftsteller
 Carl Leberecht Crusius (1740–1779), deutscher Kupferstecher

 Eberhard Crusius (1907–1976), deutscher Archivar
 Eduard Crusius (1797–1861), deutscher Geistlicher, Lokalhistoriker und Schriftsteller
 Florian Crusius (* 1986), deutscher Ringer
 Friedrich Crusius (1897–1941), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 George Konrad Crusius (1644–1676), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Gottlieb Leberecht Crusius (1730–1804), deutscher Kupferstecher

 Hermann Crusius (1640–1693), deutscher Altphilologe, Lehrer und Dichter
 Irene Crusius (1932–2021), deutsche Historikerin
 Irenaeus Crusius (1668–nach 1707), deutscher Pastor 
 Jakob Crusius († 1597), deutscher Theologe, Superintendent von Stralsund
 Jakob Andreas Crusius (1636–1680), deutscher Jurist
 Joachim Crusius (1604–1640), deutscher Pfarrer, siehe Joachim Kruse (Pfarrer) 
 Johann Crusius, deutscher Mediziner 
 Johann Caspar Crusius (1637–1691), deutscher Theologe und Poet
 Johannes Paul Crusius (1588–1629), deutscher Dramatiker
 Karl Wilhelm Baumgarten-Crusius (1786–1845), deutscher Pädagoge und Philologe
 Ludwig Friedrich Otto Baumgarten-Crusius (1788–1843), deutscher Theologe
 Magnus Crusius (1697–1751), deutscher Theologe
 Martin Crusius (1526–1607), deutscher Philologe und Historiker
 Michael Crusius (1611–1709), deutscher Theologe und erster Pfarrer der Stadt Charlottenburg (Berlin)
 Otto Crusius (1857–1918), deutscher Klassischer Philologe
 Otto E. Crusius (1892–1965), deutscher Komponist und Lehrer
 Patrick Crusius (* 1998), US-amerikanischer mutmaßlicher Attentäter, siehe Anschlag in El Paso
 Paul Crusius (1525–1572), deutscher Theologe, Mathematiker und Historiker
 Philipp Crusius (1597–1676), deutscher Jurist, Diplomat und Verwaltungsbeamter
 Siegfried Leberecht Crusius (1738–1824), deutscher Verleger, Buchhändler und Landwirt
 Theodor Crusius (1688–1740), deutscher Literaturhistoriker 
 Wilhelm Crusius (1790–1858), deutscher Landwirt

Siehe auch 
 Weingut Dr. Crusius in Traisen, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Familienname
Deutscher Personenname